Консепсьон (Concepción — «зачатие») — испанское имя в честь католического догмата о непорочном зачатии Девы Марии. Также топоним и название некоторых объектов.

 город
 Консепсьон — в Аргентине;
 Консепсьон — в Парагвае;
 Консепсьон — в Чили;
 Консепсьон — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия;
 Консепсьон — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Сантандер;
 Консепсьон — в Боливии;
 провинция
 Консепсьон — в Перу;
 Консепсьон — в Чили;
 Консепсьон — вулкан в Никарагуа;
 Консепсьон — залив в Чили
 «Консепсьон» — чилийский военный корабль.

Персоналии 
 Консепсьон, Бернабе (род. 1988) — филиппинский боксёр-профессионал.
 Консепсьон, Луис (род. 1985) — панамский боксёр-профессионал.

См. также 
 Консепсьон-дель-Уругвай — город в Аргентине.

Литература